Szwajcaria:
 Saugern – dawna nazwa gminy Soyhières

Inne:
 Saugern – ród